Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2008 werd van 22 tot en met 30 maart 2008 gehouden in het Canadese Vernon. Canada verdedigde met succes diens titel. Het won de finale van China, dat zo het eerste Aziatische land werd dat een medaille wist te veroveren op het wereldkampioenschap.

Overzicht 
Het was de 30ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de 10de die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2006 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top acht van het afgelopen Europees kampioenschap zich het WK. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 30 maart tussen Canada en China. China haalde voor het eerst de finale. In de eindstrijd liepen de Canadezen geleidelijk weg van hun tegenstanders. Uiteindelijk won de titelverdediger met 7-4. Zwitserland won de strijd om de derde plaats van Japan.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 28 maart 2008, 08:30 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 29 maart 2008, 11:30 uur

Derde plaats 
Zaterdag 29 maart 2008, 18:00 uur

Finale 
Zondag 30 maart 2008, 10:30 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Vernon 2008

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2008
Curling
Sport in Brits-Columbia